Stanley Matthews (1824–1889) amerikai szenátor Ohio államból
Stanley Matthews (1915–2000) aranylabdás angol labdarúgó